Brezik (Nova Bukovica)
 Brezik (Gospić)
 Brezik (Lukač)